Montal ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Montal (Enneberg) (ladinisch Mantëna), Ortsteil der Gemeinde Enneberg in Südtirol
 Montal (St. Lorenzen), Ortsteil der Gemeinde St. Lorenzen in Südtirol

Montal ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Montal (1800–1865), französischer Klavierbauer und ein Pionier der Blindenbetreuung
 Paula Montal Fornés (1799–1889), spanische Ordensgründerin und Heilige der katholischen Kirche